Drobo steht für:

 Drobo (Ghana), die Hauptstadt des ehemaligen ghanaischen Jaman Districts

Drobo ist der Geburtsname folgender Personen:

 Davidson Drobo-Ampem, heute Davidson Eden (* 1988), deutsch-ghanaischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Trobo